CFF steht für:
 Căile Ferate Forestiere, die ehemalige staatliche rumänische Waldbahngesellschaft
 Campus for Finance, eine studentische Initiative an der WHU zur Ausrichtung von Finanzkongressen 
 Chemins de fer fédéraux suisses, siehe Schweizerische Bundesbahnen
 Citation File Format, ein Dateiformat für Metadaten zur Zitierung von Software
 Child and Family Foundation, eine gemeinnützige Stiftung der Lyoness International AG
 Comité des Forges de France, Interessenverband der französischen Schwerindustrie (1864–1940)
 CryptLoad Container File, Dateiendung des Download-Managers CryptLoad

Abkürzung